Ліч:
 Вільям Елфорд Ліч — англійський зоолог та морський біолог
 Джей Ліч — американський хокеїст
 Ліч — у сучасному фентезі один з типів нежиті
 Ліч - пульсар у сузір'ї  Діви.